TMSO steht für
 Transports Maritimes Suisse-Outremer SA, Schweizer Reederei in Genf (1949–1963)
 Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra

Abkürzung